Rajd Szwecji 1980 (30. International Swedish Rally) – rajd samochodowy rozgrywany w Szwecji od 15 do 17 lutego 1980 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1980 oraz szósta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1980 (rajd miał najwyższy współczynnik – 4). Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja generalna, WRC i ERC

Klasyfikacja WRC po 2 rundach

Kierowcy

Producenci

Klasyfikacja RME po 6 rundach

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1980
Szwecji